Лу́кас (Lucas) — вариант адаптации библейского имени  в языках Северной и Восточной Европы. Используется также в качестве фамилии:

Носители, известные по имени 
 Лукас Кранах Младший (1515—1586) — немецкий художник-живописец, сын Лукаса Кранаха Старшего.
 Лукас Кранах Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса.
 Лукас Грэм Фокамер (род. 1988) — датский певец, поэт-песенник из группы Lukas Graham.

Фамилия 
 Лукас, Август (1803—1863) — немецкий художник-романтик и график.
 Лукас, Ангелина Александровна (род. 1997) — казахстанская спортсменка-боксёр.
 Лукас, Андрей (род. 1963) — украинский фотохудожник.
 Лукас, Билл (1917—2018) — британский легкоатлет, военный лётчик.
 
 Лукас, Джерри (род. 1940) — американский профессиональный баскетболист.
 Лукас, Джессика (род. 1985) — канадская актриса.
 Лукас, Джим Грифинг (1914—1970) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 
 Лукас, Джордж (род. 1944) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Лукас, Джош (род. 1971) — американский актёр.
  (1911—1979) — белорусский композитор, заслуженный деятель искусств БССР (1955).
 Лукас, Изабель (род. 1985) — австралийская актриса.
 Лукас, Иван Маркович (1892—1953) — советский военный деятель, Генерал-майор.
 Лукас, Иоганнес (1901—1980) — австрийский и немецкий филолог-африканист, изучавший в основном сахарские языки.
 Лукас, Карл-Фридрих-Эдуард (1816—1882) — немецкий учёный-помолог.
 Лукас, Карлос (1930—2022) — чилийский боксёр.
 Лукас, Кит (1879—1916) — английский физиолог, член Лондонского королевского общества.
 Лукас, Майкл (род. 1972) — американский актёр и режиссёр порнографических фильмов для геев.
 Лукас, Морис (1951—2010) — профессиональный американский баскетболист.
 Лукас, Мэгги (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Лукас, Мэттью Ричард (род. 1974) — английский комедийный актёр и сценарист.
 Лукас, Пол (1895—1971) — венгерский и американский актёр.
 Лукас, Роберт (1781—1853) — американский политик, 12-й губернатор Огайо.
 Лукас, Роберт (род. 1937) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Лукас, Роберт (род. 1978) — австрийский хоккеист, член сборной Австрии.
 Лукас, Сара (род. 1962) — английская художница.
 Лукас, Сержио Луис Масиел (более известный как Сержао; род. 1979) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Лукас, Сид (1900—2008) — 108-летний британский австралийский долгожитель, участник обеих мировых войн.
 Лукас, Сидни (род. 2003) — американская актриса.
 Лукас, Тиагу Фурукава (род. 1984) — бразильско-японский романист, мангака и иллюстратор, более известный как Ю Камия.
 Лукас, Томми (1895—1953) — английский футболист.
 Лукас, Тынис (род. 1962) — эстонский историк и политик.
 Лукас, Флориан (род. 1973) — немецкий актёр.
 Лукас, Франц (1911—1994) — оберштурмфюрер СС, врач концлагеря Освенцим.
 Лукас, Фрэнк (1930—2019) — американский гангстер.
 Лукас, Эдвард (род. 1962) — британский журналист и публицист.
 Лукас, Элиза (1722—1793) — американская предпринимательница.
 Лукас, Энн (род. 1951) — австралийская актриса и сценарист.
 Лукас, Эрик (род. 1971) — канадский боксёр.

Составные фамилии 
 Делукас, Лоуренс Джеймс (род. 1950) — американский астронавт.
 Лукас Веласкес, Эухенио (1817—1870) — испанский художник-романтик.
 Лукас Гарсиа, Мануэль Бенедикто (род. 1932) — гватемальский генерал, брат президента Ромео Лукаса Гарсиа.
 Лукас Гарсия, Фернандо Ромео (1924—2006) — президент Гватемалы с 1 июля 1978 по 23 марта 1982 года.

Псевдоним 
 Ольга Лукас (род. 1979) — писатель, журналист.
 Лукас Клив (настоящее имя Аделина Джорджиана Изабелла Кингскоут; 1860—1908) — английская писательница.

Кино

Топоним 
 
 Лукас — тауншип в округе Лайон, Миннесота, США.
  — невключённая территория в округе Логан, штат Иллинойс, США.
 Лукас-ду-Риу-Верди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 
 
 Элле-Лукас-Еган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

Другое 
 «Лукас» — украинский мини-футбольный клуб.
 «Лукас Ойл» — стадион с раздвижной крышей, находящийся в Индианаполисе, штат Индиана.

См. также 
 Функция совокупного предложения Лукаса — определяет совокупное предложение в соответствии с моделью несовершенной информации Лукаса